Rhapinema dacryon är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1970. Rhapinema dacryon ingår i släktet Rhapinema och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
dacryon